L'Ortolano può riferirsi a:

 L'Ortolano – pittore (1480-1525)
 L'Ortolano – opera pittorica di Giuseppe Arcimboldo